Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Piscataway du 23 au .

Helena Suková remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1987
Comté de Middlesex (New Jersey)
Compétition de tennis au New Jersey
Tennis en mars 1987
Tennis en avril 1987